A 2006-os finn labdarúgó-bajnokság a finn labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának hetvenhatodik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt.

A pontvadászat 13 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Tampere United csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Tampere United a 2006-os szezon bajnoka.
 A Tampere United részt vett a 2007–08-as UEFA-bajnokok ligájában.
 A HJK Helsinki, a Haka és a MyPa részt vett a 2007–08-as UEFA-kupában.
 A Honka részt vett a 2007-es Intertotó-kupában
 A KuPS Kuopio kiesett a másodosztályba (Ykkonen).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Finn
Finn labdarúgó-bajnokságok